Eldarion (‘hijo de los eldar’ en quenya) es un personaje ficticio que forma parte del legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien. Es un dúnadan, segundo rey del Reino Unificado de Gondor y Arnor. 

Fue el primogénito de Aragorn y Arwen y su sucesor en el trono. Adquirió el sobrenombre de Telcontar procedente de la casa real de su padre, ya que este era uno de los alias de Aragorn; Telcontar es el vocablo quenya para Trancos (Strider en inglés). Fue el único varón de la descendencia entre Aragorn y Arwen, ya que el resto fueron hijas de las que no se conoce el nombre.

Historia ficticia 
Eldarion nació en la Cuarta Edad del Sol, probablemente alrededor del año 30 de esa edad, y murió sobre el año 220, reinando como segundo rey del Reino Unificado de Gondor y Arnor durante unos 100 años.

Eldarion desciende de varias casas reales de elfos (incluyendo los tres altos reyes de los elfos) y la casa de los dúnedain. Él es nieto de Elrond y a través de su abuela Celebrían un bisnieto de Galadriel. También es bisnieto de Eärendil el Marinero (padre de Elros y fundador del linaje de Númenor, al que pertenece también Aragorn) a través tanto de su padre como de su madre.
Además era sobrino de los señores Elladan y Elrohir, hermanos de su madre. Tiene, por tanto, la sangre de los tres linajes de los eldar:
 De los vanyar. Al ser bisnieto de Galadriel, que es a su vez nieta de la vanya Indis. También por ser tataranieto de Eärendil (de quien desciende también su padre Aragorn), quien es nieto a su vez de la vanya Elenwë.
 De los noldor. Galadriel es nieta del rey supremo de los noldor Finwë, de quien también desciende Eärendil, por parte de su abuelo Turgon.
 De los teleri, de los sindar, por ser bisnieto de Elwing (de quien desciende también su padre Aragorn), nieta a su vez de Beren y Lúthien. Lúthien es hija única del rey de los sindar, Thingol, y de Melian la maia. Por lo tanto, también hereda por esta vía la ascendencia de los ainur. También desciende del rey Olwë de Alqualondë, al ser Galadriel hija de la princesa Eärwen. 

Eldarion heredó su reino de una forma que recordó las tradiciones antiguas de Númenor: su padre Aragorn Elessar le dio el símbolo de su reinado, y después decidió que el momento de su marcha había llegado, acto que sus antepasados poderosos habían hecho millares de años antes. La madre del nuevo rey (Arwen) lo dejó a reinar solo, partiendo lejos a la tierra ahora vacía de Lothlórien, donde sus días también acabaron ante la pena de la muerte de Aragorn.

Así como heredero de Isildur y alto rey, su parentesco con Elrond, padre de Arwen, hizo a Eldarion señor de las tierras élficas restantes de la Tierra Media. Este hecho parece ser la fuente de su nombre, que significa al parecer «descendiente de los elfos» o «hijo de los elfos». Siguiendo la tradición de los antiguos reyes de Gondor, honró la alianza con Elfwine de Rohan, con quien además entabló una gran amistad. Lo que estos grandes títulos significaron en la práctica no puede ahora saberse, pero hay referencias en la historia de la Tierra Media que argumentan que Eldarion dejó a sus descendientes el reinado después de él.

Durante su reinado, un tal Findegil era el escribano del rey, y sobre el año 172 de la Cuarta Edad este terminó una copia del Libro del thain, hecha probablemente a petición de Peregrin. Este libro era la copia más completa del famoso Libro rojo donde se recogían las aventuras de Bilbo Bolsón, Frodo Bolsón y Sam Gamyi. La copia hecha fue llevada a la Comarca y guardada por el thain en Grandes Smials. Sin embargo, aparte de éstos sucesos, no se registra ningún detalle del tiempo de Eldarion como alto rey.

Árbol genealógico

Ancestros

En el cine 
En El Señor de los Anillos: el retorno del Rey, de Peter Jackson, Arwen parte a los puertos grises por consejo de su padre para dejar la Tierra Media y a Aragorn, pero en el camino ella observa a un muchacho corriendo por el bosque y entra en una visión del Reino Unificado en la que Aragorn abraza al niño y en él se le puede ver el medallón que Arwen le da a Aragorn (que simboliza la estrella de la tarde), haciendo que Arwen cambie de opinión y regrese a Rivendel, modificando su decisión y forjando su destino futuro; sin duda alguna ese joven es Eldarion (Arwen misma se lo dice a su padre).

El niño que interpreta el papel de Eldarion en esta película es Sadwyn Brophy, hijo de Jed Brophy, quien interpreta el papel del enano Nori en la adaptación cinematográfica de El hobbit, dirigida también por Peter Jackson.

Referencias

Bibliografía 
 

Personajes de El Señor de los Anillos
Reyes de Gondor
Reyes de Arnor
Reyes ficticios